VM i ishockey 1974 var det 41. VM i ishockey, arrangeret af IIHF. For de europæiske hold gjaldt det samtidig som det 52. europamesterskab. Mesterskabet blev afviklet i tre niveauer som A-, B- og C-VM:

A-VM i Helsinki, Finland i perioden 5. – 20. april 1974 
B-VM i Ljubljana, Jugoslavien i perioden 21. – 30. marts 1974 
C-VM i Grenoble, Gap og Lyon i Frankrig i perioden 8. – 17. marts 1974 

Der var tilmeldt 22 hold til mesterskabet. I A-VM spillede de seks bedste hold. De otte næstbedste hold spillede om B-VM, mens de sidste otte hold spillede C-VM. Mesterskabet havde for første gang deltagelse af Nordkorea, og Australien deltog for første gang siden 1962.

Ved dette års A-VM blev det sportslige overskygget af de to første dopingtilfælde i ishockey-VM's historie. I den første kamp mellem Sverige og Polen blev svenskeren Ulf Nilsson testet positiv for efedrin, og seks dage senere led finnen Stig Wetzell samme skæbne i mesterskabets første kamp mellem Finland og Tjekkoslovakiet. De to spillere fik karantæne i resten af turneringen, og deres holds sejre i de to kampe blev ændret til nederlag på 5-0. Ud over de ramte hold fik dette også negativ betydning for DDR's hold, idet Polen, der var DDR's direkte konkurrent i kampen mod nedrykning, fik tildelt to uventede point fra kampen mod Sverige, der til slut viste sig at blive afgørende for stillingen i bunden af tabellen, på trods af at DDR var bedst i de indbyrdes opgør med Polen.

Sovjetunionen vandt suverænt verdensmesterskabet for 13. gang (og dermed også europamesterskabet for 16. gang), men i begyndelsen af turneringen lignede det mere en sejr til Tjekkoslovakiet, der bl.a. slog Sovjetunionen 7-2 i de to holds første kamp. Det var det sovjetiske holds største VM-nederlag siden 1955. Men i anden halvdel af turneringen tabte tjekkerne til både Sverige, Sovjetunionen og Finland, så i sidste ende blev det kun til sølvmedaljer til Tjekkoslovakiet. De forsvarende sølvvindere fra Sverige måtte denne gang nøjes med bronzen.

A-VM 

(a) Kampen endte 4-1 til Sverige, men Sverige blev dømt som taber med 5-0, fordi svenskeren Ulf Nilsson blev testet positiv for doping efter kampen.
(b) Kampen endte 5-2 til Finland, men Finland blev dømt som taber med 5-0, fordi finnen Stig Wetzell blev testet positiv for doping efter kampen.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|A-VM og EM 1974
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| bgcolor="gold"|Guld
| align="left"|
| 10
| 9
| 0
| 1
| 64-18
| 18
|-
| bgcolor="silver"|Sølv
| align="left"|
| 10
| 7
| 0
| 3
| 57-20
| 14
|-
| bgcolor="#cc9966"|Bronze
| align="left"|
| 10
| 5
| 1
| 4
| 38-24
| 11
|-
| 4.
| align="left"|
| 10
| 4 
| 2
| 4
| 34-39
| 10
|-
| 5.
| align="left"|
| 10
| 1
| 2
| 7
| 22-64
| 4
|- bgcolor="ffccff"
| 6.
| align="left"|
| 10
| 1
| 1
| 8
| 21-71
| 3
|}

DDR endte sidst blandt de seks hold og rykkede dermed ned i B-gruppen til VM 1975, hvor de i A-gruppen blev erstattet af USA, der rykkede op som vinder af B-VM.

B-VM 

B-verdensmesterskabet blev spillet i Ljubljana i Jugoslavien.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|B-VM 1974
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| width="45px"|1.
| align="left"|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 40-14
| 14
|-
| 2.
| align="left"|
| 7
| 4
| 2
| 1
| 41-27
| 10
|-
| 3.
| align="left"|
| 7
| 5
| 0
| 2
| 34-28
| 10
|-
| 4.
| align="left"|
| 7
| 4 
| 0
| 3
| 31-31
| 8
|-
| 5.
| align="left"|
| 7
| 2
| 1
| 4
| 33-37
| 5
|-
| 6.
| align="left"|
| 7
| 2
| 1
| 4
| 30-29
| 5
|- bgcolor="ffccff"
| 7.
| align="left"|
| 7
| 1
| 1
| 5
| 18-31
| 3
|- bgcolor="ffccff"
| 8.
| align="left"|
| 7
| 0
| 1
| 6
| 12-42
| 1
|-
| colspan="8"|Ved pointlighed blev holdene rangeret efter resultater i indbyrdes opgør.
|}

Som vinder af B-VM kvalificerede USA sig til A-VM 1975, og de blev erstattet i B-gruppen af DDR, der rykkede ned som dårligste hold fra A-gruppen.

Østrig og Norge, der endte som nr. 7 og 8 ved B-VM, rykkede ned i C-gruppen og blev erstattet af de to bedste hold fra C-VM, Schweiz og Italien.

C-VM 

C-verdensmesterskabet blev spillet i Grenoble, Gap og Lyon i Frankrig.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|C-VM 1974
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| width="45px"|1.
| align="left"|
| 7
| 6
| 0
| 1
| 63-4
| 12
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2.
| align="left"|
| 7
| 5
| 1
| 1
| 42-14
| 11
|-
| 3.
| align="left"|
| 7
| 4
| 1
| 2
| 39-18
| 9
|-
| 4.
| align="left"|
| 7
| 3
| 3
| 1
| 38-22
| 9
|-
| 5.
| align="left"|
| 7
| 4
| 0
| 3
| 37-25
| 8
|-
| 6.
| align="left"|
| 7
| 1
| 1
| 4
| 15-38
| 3
|-
| 7.
| align="left"|
| 7
| 1
| 0
| 6
| 13-74
| 2
|-
| 8.
| align="left"|
| 7
| 1
| 0
| 6
| 12-64
| 2
|-
| colspan="8"|Ved pointlighed blev holdene rangeret efter(1) resultater i indbyrdes opgør og (2) målforskel.
|}

De to bedste hold, Schweiz og Italien rykkede op i B-gruppen til VM 1975. De blev erstattet af Østrig og Norge, der rykkede ned fra B-VM.

1974
Ishockey i 1974